Bellefonte kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bellefonte (Arkansas)
Bellefonte (Delaware)
Bellefonte (Kentucky)
Bellefonte (Pennsylvania)